PHI bezeichnet 
 den griechischen Buchstaben Phi
 den Goldenen Schnitt Φ  =  1,618033988749895...
 Länderkennung für die Philippinen 
 Position Home Indicator, Anzeige zur Flugnavigation
 den von Cyril Leslie Oakley für die Statistik entwickelten Purity-in-Heart-Index

Abkürzung